Cyriel (voornaam), een variant op deze voornaam
 Cyril (Oklahoma), een plaats in Oklahoma
 Cyril (band), een band rond Cyril Havermans
 Cyril (metropoliet), een metropoliet
 Kiril van Bulgarije, een patriarch